

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події 
 освячено головний вівтар парафіяльного костелу

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 радянський діяч, слюсар-інструментальник ВО «Ватра», Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання Петро Кустра

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1933 у Тернопільському воєводстві

Примітки

Джерела 
 1933 //

Посилання